Чарльз «Си Джей» Аки́м Уо́тсон-младший (; родился 17 апреля 1984 года в Лас-Вегасе, Невада, США) — американский бывший профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника.

Колледж 
Си Джей Уотсон выступал за баскетбольную команду университета Теннесси на протяжении четырёх сезонов. В свой последний год в колледже Уотсон добился наилучших результатов на баскетбольной площадке, он набирал 15,3 очка, 3,9 передач и 3,1 подбора в среднем за игру. Уотсон закончил свою студенческую карьеру с 577 передачами (2-й результат в истории колледжа), с 39,6 % точных трёхочковых бросков (6-й), с 401 точным трёхочковым попаданием (8-й) и с 1424 очками (15-й). Прозвищем Уотсона в колледже было Тихий шторм ().

Профессиональная карьера

Европа 
Несмотря на удачный последний сезон в колледже Уотсон не был выбран на драфте НБА 2006 года. В межсезонье Уотсон выступал в «Летней лиге» за «Сан-Антонио Спёрс», после чего присоединился к команде «Реджана», выступающей в чемпионате Италии. Он набирал по 8,5 очка и 2,3 подбора в среднем за матч, проведя за команду 17 игр. Затем Си Джей перешёл в греческий клуб ПАОК, где он провёл всего 5 матчей.

Лига развития НБА 
Летом 2007 года Уотсон вернулся в США, чтобы возобновить попытки попасть в НБА. Он принял участие в Летней лиге выступая сначала за «Сан-Антонио Спёрс», а затем за «Шарлотт Бобкэтс». Ему вновь не удалось попасть в состав клуба из НБА и он выставил свою кандидатуру на драфт «Лиги развития НБА», где был выбран под общим 5-м номером командой «Рио-Гранде Вэллей Вайперс». Он набирал по 26,4 очка, 5,3 подбора и 5,3 передачи в среднем за игру, прежде чем подписал 10-дневный контракт с «Голден Стэйт Уорриорз» 8 января 2008 года. Ко времени ухода из «Лиги развития» он был 3-м игроком чемпионата по результативности, а также стал 100-м игроком, который попал в НБА из клубов «Лиги развития НБА».

НБА 
В «Уорриорз» Уотсон выходил со скамейки запасных заменяя основного разыгрывающего команды Барона Дэвиса. За время проведённое в клубе Си Джей впечатлил тогдашнего тренера команды Дона Нельсона и ему был предложен контракт до окончания сезона. 17 февраля 2010 года Уотсон набрал 40 очков в игре против «Сакраменто Кингз».

21 июля 2010 года Уотсона обменяли в «Чикаго Буллз». 26 ноября 2010 года основной разыгрывающий «Буллз» Деррик Роуз получил травму шеи и Уотсон начал играть в стартовой пятёрке команды. В первом же матче, в новой для себя роли, Уотсон набрал 33 очка. 14 декабря 2011 года Уотсон сменил свой 32-й номер на 7-й, подарив его пришедшему в клуб Ричарду Хэмилтону.

15 июля 2012 года Уотсон подписал 2-летний контракт с «Бруклин Нетс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки БК «Реджана»
Игроки БК ПАОК
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки БК «Ушак»
Выпускники Средней школы епископа Гормана